Такмичење у скок увису у мушкој конкуренцији на 35. Европском првенству у дворани 2019. у Глазгову одржано је 1. и 3. марта у Емиратес арени.

Титулу освојену у Београду 2017. бранио је Силвестер Беднарек из Пољске.

Земље учеснице 
Учествовало је 19 такмичара из 14 земаља.

  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2019. години 
Десет најбољих европских такмичара у скоку увис у дворани 2019. године пре почетка првенства (1. марта 2019), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ),

<small>Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.</small>

Сатница

Квалификациона норма

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 1. марта 2019. године у 12:30 (обе групе). Квалификациона норма за пласман 8 такмичара у финале износила је 2,28 метара. Норму је испунио 1 такмичар (КВ), а 7 се пласирало на основу постигнутог резултата (кв).,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Финале 
Такмичење је одржано 3. марта 2019. године у 18:00.

Укупни биланс медаља у скоку увис за мушкарце после 35. Европског првенства у дворани 1970—2019.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Види још 
 Освајачи медаља на европским првенствима у дворани — скок увис за мушкарце
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици у дворани — скок увис за мушкарце

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт првенства
 ЕП 2019. на сајту ЕАА
 Комплетни резултати са ЕП 2019. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици у дворани 2019.
Скок увис на Европском првенству у атлетици у дворани